Liste der Kulturdenkmale in Albersdorf steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Albersdorf (Holstein), Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Liste der Kulturdenkmale in Albersdorf (Thüringen), Gemeinde Bad Klosterlausnitz, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Liste der Bodendenkmale in Albersdorf (Holstein), Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein